Ново-Исправненский — хутор в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской республики России. Входит в состав муниципального образования Исправненское сельское поселение.

География 
Расположен в горной части республики, на реке Большой Зеленчук.

 Уличная сеть
состоит из 11 географических объектов: 
 Переулки: Боевой пер., Горный пер., Короткий пер., Красный пер., Садовый пер., Школьный пер.
 Улицы: ул. Интернациональная, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Полевая, ул. Советская

 Географическое положение
Расстояние до:

районного центра Зеленчукская 15 км

республиканского центра Черкесск 49 км.

Население

Инфраструктура 
«Средняя общеобразовательная школа х. Ново-Исправненского»

Транспорт 
Автодорога «Сторожевая-Исправная-Черкесск».

Примечания 

Населённые пункты Зеленчукского района